Maracanda är också det grekisk-latinska namnet på Samarkand.
Maracanda är ett släkte av insekter. Maracanda ingår i familjen myrlejonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrlejonsländor